Кембриджская бизнес-школа (, Кембриджская бизнес-школа Джаджа) — британская бизнес-школа, функционирующая в Кембриджском университете, является частью факультета бизнеса и менеджмента (который, в свою очередь, относится к Школе технологий). Основная программа обучения — MBA.

История 
Школа основана в 1990 году как Институт менеджмента. В 1993 году средствами бизнесмена и политика  и траста Monument было профинансировано строительство здания школы, архитектором проекта выбран Джон Аутрэм (John Outram), строительство было завершено в августе 1995 года, на церемонии открытия присутствовала королева Елизавета II.

В сентябре 2005 года школа была переименована в Бизнес-школу Джаджа, в 2010 году к названию добавлено упоминание Кембриджа.

Рейтинги 
Программа стабильно занимает высокие места в мировых и европейских рейтингах. На протяжении последних лет показывает уверенный рост.

Так согласно Financial Times в 2016 году, программа заняла 10-е место в мире, хотя в 2015 году занимала 13-е и в 2013 году только 16-е место в мире .

В 2012 году по данным QS Global 200 Business Schools Report школа заняла 10-е место в Европе.

В 2011 году по данным The Economist программа MBA школы заняла 4-е место в Великобритании, 10-е в Европе и 33-е в мире.

MBA 
Программа MBA — годичная, рассчитана приблизительно на 150 студентов в год. Средний результат по экзамену GMAT в районе 684 баллов, кроме GMAT, абитуриенты обязаны предоставить подтверждения способности обучаться в англоязычном университете (свидетельства о сдаче экзаменов IELTS, TOEFL или диплом об успешном окончании англоязычного вуза). Средний возраст студентов — 30 лет

Другие программы обучения 

Также в бизнес-школе реализуется обучение по программам Executive MBA (с 2008 года, годичная программа из 16-ти недель по выходным, и трёх цельных недельных блоков),  (одногодичная) и  (для бакалавров без опыта работы, с возможностью продолжения обучения по программе PhD). Также проводятся курсы для руководителей компаний и предприятий продолжительностью 2—3 недели.

Примечания

Ссылки 
 Cambridge Judge Business School website
 The Cambridge MBA

Бизнес-школы Великобритании
Кембриджский университет